Борба може да се отнася за:
 борба – вид спорт, включващ главно:
 свободна борба
 класическа борба
 борба (разшир.) – противоборство:
 борба за съществуване – термин от еволюционната теория
 класова борба – термин от политологията
 Борба – град в Бразилия, щата Амазонас
 Борба – град в Португалия, окръг Евура
 Борба – 2 села в Беларус и Русия
 „Борба“ – вестници с това име
 „Борба“ – американски документален филм (1892)
 „Борба“ – първото стихотворение на Иван Вазов
 „Борба“ – стихотворение на Христо Ботев
 Джорджо Борба (р. 1944, Италия) – израелски футболист

Вижте също 
 „Борба за щастие“ – български игрален филм (1946)
 „Моята борба“ – книга на Адолф Хитлер